Чэнь Ибин (, род. 19 декабря 1984) — китайский гимнаст, завоевавший 12 медалей, из которых 11 золотые, за спортивную карьеру на олимпийских играх  чемпионатах мира. Трёхкратный олимпийский чемпион и серебряный призёр олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира (по четыре золотые медали в упражнении на кольцах и в командном многоборье).  

Ассоциированный профессор Пекинского педагогического университета.

Чэнь Ибин родился в 1984 году в Тяньцзине. В его семье любили спорт: его дед Чэнь Го в молодости занимался лёгкой атлетикой и настольным теннисом, а отец был даже чемпионом Тяньцзиня. Маленького Чэнь Ибина уже в пятилетнем возрасте отдали в спортивную школу. В 16 лет он вошёл в состав национальной сборной, и стал принимать участие в чемпионатах мира. За своё мастерство в выступлении на кольцах он получил прозвище «Князь колец» ().

Список достижений 
 2005 год — золотая медаль за выступление на кольцах на Универсиаде, 7-е место в личном первенстве по гимнастике на 10-й Спартакиаде народов КНР
 2006 год — золотые медали в личном первенстве по гимнастике и за выступление на кольцах на Кубке КНР по спортивной гимнастике, золотые медали в командном первенстве, личном первенстве и за выступление на кольцах на Кубке Азии по спортивной гимнастике, золотые медали в командном первенстве, выступлении на кольцах и 4-е место в личном первенстве на Чемпионате мира по гимнастике, золотые медали в командном первенстве, выступлении на кольцах и 4-е место в личном первенстве на Азиатских играх
 2007 год — золотые медали в командном первенстве и выступлении на кольцах на Чемпионате мира по гимнастике
 2008 год — золотые медали в командном первенстве и выступлении на кольцах на Олимпийских играх
 2009 год — бронзовая медаль в выступлении на кольцах на 11-й Спартакиаде народов КНР
 2010 год — золотые медали в командном первенстве и выступлении на кольцах на Чемпионате мира по гимнастике
 2011 год — золотые медали в командном первенстве и выступлении на кольцах на Чемпионате мира по гимнастике
 2012 год — золотая медаль в командном первенстве и серебряная медаль за выступлении на кольцах на Олимпийских играх

Ссылки 
 
 Профиль FIG
 Рассказ о семье Чэнь Ибина
 Биография Чэнь Ибина на 2007 год 
 «Чэнь Ибин завоевал 36-ю золотую медаль китайской сборной на Олимпиаде-2008» 
 Интервью с Чэнь Ибином 

Гимнасты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Азии по спортивной гимнастике
Чемпионы Азиатских игр
Чемпионы Универсиады
Выпускники Пекинского педагогического университета
Преподаватели Пекинского педагогического университета